Лев III — имя следующих персоналий:
* Лев III (750—816) — папа римский (795—816).
 Лев III Исавр — византийский император (717—741) из Исаврийской династии.

Прочее 
 Лев III (Leo III, чаще называется Лев А, Leo A) — карликовая галактика в составе Местной Группы.